Schweiziska superligan 2006/2007 var den 110:e säsongen av högstaligan i fotboll i Schweiz. Zürich var inför säsongen regerande mästare, Zürich försvarade titeln och tog sin 11:e titel.

Tabeller

Poängtabell

Kvalspel

Externa länkar
Officiell hemsida 
Officiell hemsida 

2006/2007
Fotbollssäsongen 2006/2007
2006 i Schweiz
2007 i Schweiz